Sekvensering kan avse:

Dna-sekvensering – den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, guanin, cytosin och tymin i dna
 Proteinsekvensering – en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd

en:Sequencing
fr:Séquençage
ja:シークエンス
pl:Sekwencjonowanie
vi:Xác định trình tự